Jadran može značiti:

 Jadransko more
 TV Jadran
 Jadran (brod), školski brod
 M/T Jadran, Jadrolinijin trajekt
 NB-3 Jadran

Nogometni klubovi:
NK Jadran Gunja
NK Jadran Habjanovci
NK Jadran Kaštel Sućurac
NK Jadran Luka Ploče
NK Jadran Poreč
NK Jadran Smokvica
NK Jadran Supetar
NK Jadran Šećerana
NK Jadran Tučepi

Vaterpolski klubovi:
vaterpolski klub Jadran iz Splita, Hrvatska
vaterpolski klub Jadran (Kostrena), iz Kostrene, Hrvatska
 vaterpolski klub Jadran (Neum), iz Neuma, BiH, ali je član Hrvatskog vaterpolskog saveza
 VK Jadran (Herceg-Novi), vaterpolski klub iz Herceg-Novog, Crna Gora

Veslački klubovi:
 Veslački klub Jadran Rijeka 
 Veslački klub Jadran Zadar